Vila Fria peut désigner :
 au Portugal :
 Vila Fria, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras ;
 Vila Fria, paroisse civile de la municipalité de Viana do Castelo.